Scila je lahko:
 Scila - pošast v grški mitologiji
 Scila - princesa v grški mitologiji 
 Scylla serrata - vrsta raka
 155 Scila (155 Scylla) - asteroid.